Historyczne bitwy – polska seria wydawnicza o charakterze popularnonaukowym wydawana od 1980 roku, początkowo przez wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, a od tomu 33. (Warszawa 1656) przez Dom Wydawniczy Bellona. W serii ukazują się książki przedstawiające tło historyczne, przebieg i konsekwencje ważniejszych bitew z dziejów świata i Polski.

Tomiki mają format ok. 195 mm x 125 mm. Od tomu 47. (Midway 1942) książki mają kolorową okładkę, wcześniej wydawane były w białej obwolucie.

Spis książek wydanych w serii 
(*) wydanie poprawione/uzupełnione

Uwaga: spis wymaga poprawek i uzupełnień!

Zobacz też 
 Bitwy/Taktyka
 Pola Bitew (seria wydawnicza)

Linki zewnętrzne 
 

Serie wydawnicze z zakresu historii